Le Prix du cinéma européen du meilleur film d'animation () est une récompense cinématographique décernée depuis 2009 par l'Académie européenne du cinéma lors de la cérémonie annuelle des Prix du cinéma européen.

Palmarès

Années 2000 - 2010 
 2009 : Mia et le Migou  
 Brendan et le Secret de Kells (The Secret of Kells)   
 Niko, le petit renne (Niko - Lentäjän poika)    

 2010 : L'Illusionniste (The Illusionist)  
 Planète 51 (Planet 51)  
 Le Voyage extraordinaire de Samy (Sammy's Adventures: The Secret Passage) 

 2011 : Chico et Rita (Chico y Rita)  
 Le Chat du rabbin 
 Une vie de chat  

 2012 : Aloïs Nebel  
 Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout (The Pirates! in an Adventure with Scientists)  
 Arrugas 

 2013 : Le Congrès (כנס העתידנים)      
 Jasmine 
 Pinocchio    

 2014 : L'arte della felicità 
 Jack et la Mécanique du cœur  
 Minuscule : La Vallée des fourmis perdues 

 2015 : Le Chant de la mer (Song of the Sea) de Tomm Moore 2016 : Ma vie de Courgette

 2017 : La Passion Van Gogh 2018 : Another Day of Life de Raul de la Fuente et Damian Nenow  Cro Man (Early Man) de Nick Park 
 Parvana, une enfance en Afghanistan (The Breadwinner) de Nora Twomey 
 Croc-Blanc de Alexandre Espigares 

 2019 : Buñuel après l'âge d'or de Salvador Simó 
 J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin 
 Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec   
 L'Extraordinaire Voyage de Marona de Anca Damian 

 Années 2020 
 '''2020 : Josep de Aurel  Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé 
 Klaus de Sergio Pablos 
 The Nose or the Conspiracy of Mavericks (Нос или заговор нэтаких) de Andreï Khrjanovski 

 2021 : Flee (Flugt) de Jonas Poher Rasmussen 
 Même les souris vont au paradis (I mysi patrí do nebe) de Denisa Grimmová et Jan Bubeníček 
 Ma mère est un gorille (et alors ?) (Apstjarnan) de Linda Hambäck 
 Où est Anne Frank ! (Where Is Anne Frank) de Ari Folman 
 Le Peuple Loup (Wolfwalkers) de Tomm Moore et Ross Stewart 

 2022 : Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Ughetto''

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Prix du cinéma européen
 Académie européenne du cinéma
 César du meilleur film d'animation
 Oscar du meilleur film d'animation
 British Academy Film Award du meilleur film d'animation

Liens externes 
 
  Les Prix du cinéma européen par année sur l'

Film animation
Cinema europeen